La bataille de Doiran peut faire référence à :
 la bataille de Doiran de 1913 ; 
 la bataille de Doiran de 1916 ;
 la bataille de Doiran de 1917 ;
 la bataille de Doiran de 1918.